Alexander Axén (1970) – allenatore di calcio svedese
 Euridice Axen (1980) – attrice italiana
 Eva Axén (1954) – attrice svedese
 Hermann Axen (1916-1992) – politico tedesco orientale
 Martin Axén (1973) – chitarrista svedese